Alexandre de Cheylus (?-1744), officier de marine et aristocrate français;
 Joseph de Cheylus (1717 ou 1719-1797), homme d'église français, fils du précédent; 
 Hôtel de Cheylus, hôtel particulier situé dans la commune de Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse.

Voir aussi 
 Société Chevalier, Cheylus Jeune & Cie, un ancien constructeur français de matériel roulant ferroviaire.